San Giorgio (metropolitana di Genova) – sulla Metropolitana di Genova
 Stazione di San Giorgio – fermata ferroviaria della ex linea ferroviaria Brunico-Campo Tures attiva dal 1908 al 1957
 Stazione di San Giorgio (ARST) – sulla ferrovia Sassari-Alghero
 Stazione di San Giorgio (Gioiosa Marea) – sulla ferrovia Palermo-Messina
 Stazione di San Giorgio (Sassari) – sulla ferrovia Ozieri Chilivani-Porto Torres Marittima
 Stazione di San Giorgio (SFSS) – sulla ferrovia Sassari-Alghero (dismessa e sostituita dalla stazione di San Giorgio (ARST))
 Stazione di San Giorgio a Cremano – sulle linee Napoli-Pompei-Poggiomarino e Botteghelle-San Giorgio a Cremano
 Stazione di San Giorgio Casale – sulla ferrovia Castagnole-Asti-Mortara
 Stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo – sulla ferrovia Napoli-Pompei-Poggiomarino
 Stazione di San Giorgio delle Pertiche – sulle linee Padova-Bassano e Calalzo-Padova
 Stazione di San Giorgio della Richinvelda – sulla ferrovia Gemona del Friuli-Casarsa
 Stazione di San Giorgio di Nogaro – sulla ferrovia Venezia-Trieste
 Stazione di San Giorgio di Piano – sulla ferrovia Padova-Bologna